Овсие́нко — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 Овсиенко, Владимир Владимирович (род. 1978) — украинский футболист.
 Овсиенко, Евгений Владимирович (род. 1988) — российский футболист.
 Овсиенко, Иван Иванович (1901—1971) — нарком здравоохранения УССР.
 Овсиенко, Татьяна Николаевна (род. 1966) — российская певица.
 Овсиенко, Фридрих Григорьевич (1939—2007) — советский и российский религиовед и философ.

См. также 
 Антонов-Овсеенко
 Овсеенко, Александр Дмитриевич (1903—1983) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Авсеенко